Die 28. kanadische Unterhauswahl (, ) fand am 25. Juni 1968 statt. Gewählt wurden 264 Abgeordnete des kanadischen Unterhauses (engl. House of Commons, frz. Chambre des Communes). Der Liberalen Partei mit ihrem neuen Vorsitzenden Pierre Trudeau gelang es, die absolute Mehrheit zu erringen.

Die Wahl 
Der Wahlkampf der Liberalen war ganz auf den charismatischen Pierre Trudeau ausgerichtet, der im April 1968 eher überraschend die Wahl zum Parteivorsitzenden gewonnen und die Nachfolge von Lester Pearson angetreten hatte. Mit seinem nonkonformistischen Stil entsprach er ganz dem Zeitgeist der 68er-Bewegung und löste einen Medienrummel aus, der die scherzhafte Bezeichnung „Trudeaumania“ erhielt. Trudeau versprach, die Sozialwerke auszubauen und dadurch eine „gerechte Gesellschaft“ zu schaffen.

An der Spitze der Progressiv-Konservativen stand seit 1967 Robert Stanfield. Der ehemalige Premierminister der Provinz Nova Scotia sah sich jedoch mit einer tiefen Spaltung der Partei konfrontiert, die nach dem erzwungenen Rücktritt von John Diefenbaker entstanden war. Die von Tommy Douglas angeführte Neue Demokratische Partei schaffte wiederum nicht den erhofften Durchbruch und blieb auf das linke politische Spektrum beschränkt. Die Social Credit Party verlor sämtliche Sitze, während der Ralliement créditiste, eine frankokanadische Abspaltung, zur zweitstärksten Partei in der Provinz Québec aufstieg.

Erstmals fand vor der Wahl eine Fernsehdebatte mit den Vorsitzenden der großen Parteien statt. Zum letzten Mal verloren mehrere Provinzen nach einer Neueinteilung der Wahlkreise einzelne Sitze und zum einzigen Mal verringerte sich die gesamte Anzahl der Sitze (264 gegenüber 265). Nachfolgende Verfassungsänderungen sorgten dafür, dass ein solcher Fall in Zukunft bedeutend unwahrscheinlicher ist.

Die Wahlbeteiligung betrug 75,7 %.

Ergebnisse

Gesamtergebnis 

1 der Liberal-Labour-Abgeordnete schloss sich der liberalen Fraktion an

Ergebnis nach Provinzen und Territorien

Weblinks 
 Elections Canada (Wahlbehörde)

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Wahlen in Kanada

1968
Parlamentswahl 1968
Unterhauswahl 1968
Pierre Trudeau